Coppa Ottorino Barassi – competizione calcistica ufficiale tra club italiani e inglesi disputata dal 1968 al 1976
Lodo Barassi – decisione arbitrale presa dal presidente federale Ottorino Barassi che disciplinò la struttura del campionato italiano di calcio negli anni Cinquanta
Lodovico Barassi – giurista italiano (1873-1961)
Ottorino Barassi – dirigente sportivo italiano (1898-1971)
Ron Barassi – campione di football australiano
Pierre-Louis Barassi – giocatore della nazionale francese di rugby a 15